Nelsonia puede referirse a:
Nelsonia, un género de roedores de México
Nelsonia, un género de plantas de la familia Acanthaceae
Paleonelsonia, un género de trilobites anteriormente conocido como Nelsonia
Nelsonia (Virginia), un lugar designado por el censo en Virginia
(3538) Nelsonia, un  asteroide